Таблиця містить факторизацію натуральних чисел від 1 до 1000.

Якщо n — просте число (виділене жирним шрифтом нижче), то розклад складається тільки з самого n. 

Число 1 не має простих дільників і не є ні простим, ні складеним числом.

Див. також: Таблиця дільників (прості і складені дільники чисел від 1 до 1000).

Властивості 
Багато властивостей натурального числа n можна побачити або безпосередньо обчислити з факторизації n.

 Степінь m, в якому просте число p входить у факторизацію числа n — це найбільше число, для якого n ділиться на pm. Для простих чисел, що не входять у факторизацію, цей степінь вважають рівним 0.
 Омега-функція (Ω (n)) — це сума всіх степенів, у яких прості числа входять в розклад n. Наприклад, для 24=23×31, Ω(24)=3+1=4.
 Для простих чисел Ω(n)=1. Перші: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 . Існує багато різних типів простих чисел.
 Складені числа мають Ω(n)>1. Перші: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 . Всі числа, більші від одиниці, прості або складені.
 Напівпрості числа мають Ω(n)=2 (тобто вони складені). Перші: 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 33, 34 .
 m — дільник n (також кажуть, m ділить n, або n кратне m), якщо всі прості числа входять у факторизацію m в степені, не більшому ніж степінь, у якому вони входять у факторизацію n.
 Парні числа мають простий дільник 2. Перші: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 .
 Непарні числа, навпаки, не мають простого дільника 2. Перші: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 . Всі цілі числа парні або непарні.
 У факторизацію квадрата всі прості дільники входять у парних степенях. Перші: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 .
 У факторизацію куба всі прості дільники входять у степенях, що діляться на 3. Перші: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728 .
 У факторизацію повнократних чисел всі прості дільники входять у степенях, більших від одиниці. Перші: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, 36, 49, 64, 72 .
 Степені простих чисел мають тільки один простий дільник. Перші: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19 .
 У факторизації безквадратних чисел немає простих чисел у степені, більшому за 1. Перші: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 .
 Функція Мебіуса μ(n) дорівнює 0, якщо n — не безквадратне число. Інакше, μ(n)=1, якщо Ω(n) парне, і μ(n)=-1, якщо Ω(n) непарне.
 Сфенічні числа безквадратні і мають Ω(n)=3, тобто вони є добутками трьох різних простих чисел. Перші: 30, 42, 66, 70, 78, 102, 105, 110, 114, 130, 138, 154 .
 Прайморіал x# — це добуток усіх простих чисел від 2 до x. Перші: 2, 6, 30, 210, 2310, 30030, 510510, 9699690, 223092870, 6469693230, +200560490130, 7420738134810 . 1# = 1.
 Факторіал x! — це добуток усіх цілих чисел від 1 до x. Перші: 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800, 39916800, 479001600 . 0! = 1.
 k-гладкі числа (для натурального k) мають найбільший простий дільник ≤ k, тобто це також j-гладкі числа для будь-якого j>k).
 m більш гладке ніж n, якщо найбільший простий дільник m менший, ніж найбільший простий дільник n.
 У  немає простих дільників, більших від 5 (5-гладкі числа). Перші: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 .
 НСД(m, n) (найбільший спільний дільник m та n) — це добуток усіх простих чисел, які входять у факторизацію як m, так і n (причому в степені, найменшому з m і n).
 m і n взаємно прості, якщо НСД(m, n)=1, тобто вони не мають спільних простих дільників.
 НСК(m, n) (найменше спільне кратне m і n) — це добуток усіх простих дільників m або n (причому в степені, найбільшому з m і n).
 НСК(m, n)×НСД(m, n)=m×n. Знаходження простих дільників часто складніше, ніж обчислювати НСК і НСД за алгоритмами, що не вимагають знання факторизації цих чисел.

1 — 200

201—400

401—600

601—800

801—1000

Див. також 
 Таблиця дільників
 Просте число
 Факторизація цілих чисел

Посилання 
 Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. — Москва: Наука, 1979. — С. 646. (Табл. 24.7. Разложения на множители)
Числа
Математичні списки
Простих множників